The Grudge může být:
 Nenávist (film, 2004) (v originále The Grudge) – japonsko-americký film z roku 2004 režiséra Takašiho Šimizua
 Nenávist (film, 2020) (v originále The Grudge) – americký film z roku 2020 režiséra Nicolase Pesceho
 The Grudge (album) – album skupiny Mortiis z roku 2004
 Projekt Grudge – projekt Letectva USA z let 1949–1951